Script For a Jester's Tear é o álbum de estreia da banda de rock progressivo Marillion, lançado em 1983, inclui faixas como "Forgotten Sons" e "Chelsea Monday".

As faixas "He Knows You Know" e "Garden Party", também foram lançadas como singles, e se tornaram "Top 40 hits" no Reino Unido.

É considerado, ainda hoje, como um dos melhores discos da banda, apesar de alguns problemas de produção. É nítida a influência de bandas como Genesis, Pink Floyd, Camel, dentre outras, e os temas explorados pelo vocalista Fish - guerra, amor, drogas, elitismo, fama -  recobrem-se, simultaneamente, de sarcasmo e lirismo.

Faixas 
Lado 1
 "Script For a Jester's Tears"
 "He Knows You Know"
 "The Web"

Lado 2
 "Garden Party"
 "Chelsea Monday"
 "Forgotten Sons"

Integrantes 
 Fish - Vocal
 Steve Rothery - Guitarra
 Mark Kelly - Teclado
 Pete Trewavas - Baixo
 Mick Pointer - Bateria

Álbuns de Marillion
Álbuns de estreia de 1983